Jollydora är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Jollydora ingår i familjen Connaraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Harsyreordningen
Jollydora